Орловка () — село,
Лиманский Второй сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Село ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Орловка находится на левом берегу реки Оскол, выше по течению на противоположном берегу — село Каменка, ниже по течению примыкает к селу Петровка, на противоположном берегу село Приосколье (нежилое), в 2-х км — железнодорожная станция Неждановская.
Село окружено большим лесным массивом урочище Лиманские Пески (сосна).

История 
Село ликвидировано в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района